Константин Шульц:
 Шульц, Константин Карлович (1806—1887) — генерал-майор, благотворитель.
 Шульц, Константин Фёдорович (1864—1904) — русский моряк, соратник адмирала С. О. Макарова, изобретатель трала.
 Шульц, Константин Эдуардович (род. 1993) — украинский футболист.